О'Кийф може да се отнася за:
 Джоди Лин О'Кийф (р. 1978), американска актриса
 Джон О'Кийф (р. 1939), американско-британски биолог